Le Championnat de Tchéquie de rugby à XV 2019 appelé , oppose les huit meilleures équipes tchèques de rugby à XV. 
Dans un premier temps, huit équipes s'affrontent. Puis les septième et huitième dispute un tournoi de barrage avec les équipes de secondes divisions, tandis que les 6 meilleures s'affrontent dans le Top 6, puis en phases finales.

Les clubs de l'édition 2019 
Les huit équipes d'Extraliga sont :

Première phase  

|}

Résultats

Top 6

Classement de la phase régulière  

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Phase finale 
Les deux premiers de la phase régulière sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Notes et références

Liens externes 
  Fédération tchèque de rugby à XV

2019
Tchéquie
Sport en Tchéquie en 2019